Za Mandića glej Leopold Mandić
 Za Marescottijevo glej Jacinta Marescotti
 Za Miklavža glej Nikolaj iz Mire

Maksimilijan Celjski 

|-
| 
| Maksimilijan
| Celje
| Celje - Sv. Danijel
| CE
|}

Maksimilijan Kolbe 

 Glej tudi Marija Vnebovzeta in sv. Maksimilijan Kolbe

|-
| 
| Maksimilijan Kolbe
| Žvirče
| Hinje
| NM
|}

Marija Magdalena 

|-
| 
| Marija Magdalena
| Arčelca
| Sela pri Šumberku
| NM
|-
| 
| Marija Magdalena
| Božakovo
| Metlika
| NM
|-
| 
| Marija Magdalena
| Brda
| Šmartno pri Slovenj Gradcu
| MB
|-
| 
| Marija Magdalena
| Brod
| Bohinjska Bistrica
| LJ
|-
| 
| Marija Magdalena
| Črmošnjice pri Stopičah
| Stopiče
| NM
|-
| 
| Marija Magdalena
| Dolenjci
| Adlešiči
| NM
|-
| 
| Marija Magdalena
| Dolenji Globodol
| Mirna Peč
| NM
|-
| 
| Marija Magdalena
| Gore
| Idrija
| KP
|-
| 
| Marija Magdalena
| Gorenji Radenci
| Stari trg ob Kolpi
| NM
|-
| 
| Marija Magdalena
| Gornji Grad
| Gornji Grad
| CE
|-
| 
| Marija Magdalena
| Gradišče pri Litiji
| Šmartno pri Litiji
| LJ
|-
| 
| Marija Magdalena
| Javorje
| Javorje
| MB
|-
| 
| Marija Magdalena
| Jesenice
| Velika Dolina
| NM
|-
| 
| Marija Magdalena
| Kapelski Vrh
| Kapela pri Radencih
| MS
|-
| 
| Marija Magdalena
| Kilovče
| Ilirska Bistrica
| KP
|-
| 
| Marija Magdalena
| Klinja vas
| Kočevje
| NM
|-
| 
| Marija Magdalena
| Koseze
| Ilirska Bistrica
| KP
|-
| 
| Marija Magdalena
| Kozjane
| Vreme
| KP
|-
| 
| Marija Magdalena
| Kozji Vrh nad Dravogradom
| Dravograd
| MB
|-
| 
| Marija Magdalena
| Kranj
| Kranj - Zlato Polje
| LJ
|-
| 
| Marija Magdalena
| Krasno
| Šlovrenc
| KP
|-
| 
| Marija Magdalena
| Kriška vas
| Višnja Gora
| LJ
|-
| 
| Marija Magdalena
| Laze pri Dramljah
| Dramlje
| CE
|-
| 
| Marija Magdalena
| Ločica pri Vranskem
| Vransko
| CE
|-
| 
| Marija Magdalena
| Lukovec
| Boštanj
| NM
|-
| 
| Marija Magdalena
| Maribor
| Maribor - Sv. Magdalena
| MB
|-
| 
| Marija Magdalena
| Martinja vas
| Šentlovrenc
| NM
|-
| 
| Marija Magdalena
| Matke
| Prebold
| CE
|-
| 
| Marija Magdalena
| Metnaj
| Stična
| LJ
|-
| 
| Marija Magdalena
| Ocizla
| Hrpelje - Kozina
| KP
|-
| 
| Marija Magdalena
| Okroglo
| Naklo
| LJ
|-
| 
| Marija Magdalena
| Orešje na Bizeljskem
| Bizeljsko
| CE
|-
| 
| Marija Magdalena
| Oštrc
| Kostanjevica na Krki
| NM
|-
| 
| Marija Magdalena
| Otošče
| Podnanos
| KP
|-
| 
| Marija Magdalena
| Podbeže
| Hrušica
| KP
|-
| 
| Marija Magdalena
| Podgora pri Zlatem Polju
| Zlato Polje
| LJ
|-
| 
| Marija Magdalena
| Praše
| Mavčiče
| LJ
|-
| 
| Marija Magdalena
| Pšata
| Cerklje na Gorenjskem
| LJ
|-
| 
| Marija Magdalena
| Reber
| Žužemberk
| NM
|-
| 
| Marija Magdalena
| Rožni Dol
| Semič
| NM
|-
| 
| Marija Magdalena
| Ržišče
| Kostanjevica na Krki
| NM
|-
| 
| Marija Magdalena
| Sela pri Volčah
| Volče
| KP
|-
| 
| Marija Magdalena
| Senik
| Šlovrenc
| KP
|-
| 
| Marija Magdalena
| Slivnica pri Celju
| Slivnica pri Celju
| CE
|-
| 
| Marija Magdalena
| Smokvica
| Sočerga
| KP
|-
| 
| Marija Magdalena
| Sodražica
| Sodražica
| LJ
|-
| 
| Marija Magdalena
| Tušev Dol
| Črnomelj
| NM
|-
| 
| Marija Magdalena
| Velika Varnica
| Sv. Andraž v Halozah
| MB
|-
| 
| Marija Magdalena
| Zgornja Slivnica
| Šmarje - Sap
| LJ
|}

Marjeta Antiohijska 

 Glej tudi: Čudodelna Mati Božja in sv. Marjeta

|-
| 
| Marjeta
| Bohinjska Bela
| Bohinjska Bela
| LJ
|-
| 
| Marjeta
| Bojanja vas
| Radovica
| NM
|-
| 
| Marjeta
| Borovnica
| Borovnica
| LJ
|-
| 
| Marjeta
| Breginj
| Kobarid
| KP
|-
| 
| Marjeta
| Čača vas
| Kostrivnica
| CE
|-
| 
| Marjeta
| Dol pri Ljubljani
| Dol pri Ljubljani
| LJ
|-
| 
| Marjeta
| Dolenje
| Planina
| KP
|-
| 
| Marjeta
| Golo
| Golo
| LJ
|-
| 
| Marjeta
| Gorišnica
| Sv. Marjeta niže Ptuja
| MB
|-
| 
| Marjeta
| Gradišče pri Lukovici
| Brdo
| LJ
|-
| 
| Marjeta
| Grm
| Trebnje
| NM
|-
| 
| Marjeta
| Horjul
| Horjul
| LJ
|-
| 
| Marjeta
| Hruševlje
| Šlovrenc
| KP
|-
| 
| Marjeta
| Jagnjenica
| Svibno
| LJ
|-
| 
| Marjeta
| Jereka
| Srednja vas v Bohinju
| LJ
|-
| 
| Marjeta
| Jurna vas
| Podgrad
| NM
|-
| 
| Marjeta
| Kamenica
| Šentjanž
| NM
|-
| 
| Marjeta
| Kebelj
| Kebelj
| MB
|-
| 
| Marjeta
| Koče
| Slavina
| KP
|-
| 
| Marjeta
| Kotlje
| Kotlje
| MB
|-
| 
| Marjeta
| Kranj
| Kranj - Šmartin
| LJ
|-
| 
| Marjeta
| Libna
| Videm - Krško
| CE
|-
| 
| Marjeta
| Ljubljana
| Ljubljana - Sv. Križ
| LJ
|-
| 
| Marjeta
| Malo Črnelo
| Ivančna Gorica
| LJ
|-
| 
| Marjeta
| Marjeta na Dravskem polju
| Št. Janž na Dravskem Polju - Starše
| MB
|-
| 
| Marjeta
| Muta
| Muta
| MB
|-
| 
| Marjeta
| Pečje
| Sevnica
| CE
|-
| 
| Marjeta
| Pernica
| Sv. Marjeta ob Pesnici
| MB
|-
| 
| Marjeta
| Planina
| Planina pri Rakeku
| LJ
|-
| 
| Marjeta
| Planina pri Sevnici
| Planina pri Sevnici
| CE
|-
| 
| Marjeta
| Podkraj
| Podkraj
| KP
|-
| 
| Marjeta
| Podulce
| Raka
| NM
|-
| 
| Marjeta
| Polzela
| Polzela
| CE
|-
| 
| Marjeta
| Prežganje
| Prežganje
| LJ
|-
| 
| Marjeta
| Radomlje
| Radomlje
| LJ
|-
| 
| Marjeta
| Rimske Toplice
| Sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah
| CE
|-
| 
| Marjeta
| Ritoznoj
| Slovenska Bistrica
| MB
|-
| 
| Marjeta
| Selnica ob Dravi
| Selnica ob Dravi
| MB
|-
| 
| Marjeta
| Skrilje
| Kamnje
| KP
|-
| 
| Marjeta
| Spodnji Dolič
| Vitanje
| CE
|-
| 
| Marjeta
| Široka Set
| Vače
| LJ
|-
| 
| Marjeta
| Šmarata
| Stari trg pri Ložu
| LJ
|-
| 
| Marjeta
| Šmarjeta
| Šmarjeta
| NM
|-
| 
| Marjeta
| Trata pri Velesovem
| Velesovo
| LJ
|-
| 
| Marjeta
| Vodice
| Vodice
| LJ
|-
| 
| Marjeta
| Vrh pri Križu
| Šmihel pri Žužemberku
| NM
|-
| 
| Marjeta
| Žlebe
| Preska
| LJ
|}

Marko 

|-
| 
| Marko
| Bušinja vas
| Suhor
| NM
|-
| 
| Marko
| Butoraj
| Črnomelj
| NM
|-
| 
| Marko
| Cerklje ob Krki
| Cerklje ob Krki
| NM
|-
| 
| Marko
| Dalnje Njive
| Sinji Vrh
| NM
|-
| 
| Marko
| Koper
| Koper - Sv. Marko
| KP
|-
| 
| Marko
| Markovci
| Markovci
| MS
|-
| 
| Marko
| Ostenk
| Trbovlje - Sv. Martin
| CE
|-
| 
| Marko
| Spodnje Danje
| Sorica
| LJ
|-
| 
| Marko
| Tihaboj
| Sv. Križ - Gabrovka
| NM
|-
| 
| Marko
| Vrba
| Breznica
| LJ
|-
| 
| Marko
| Zapotok
| Sodražica
| LJ
|-
| 
| Marko
| Žabče
| Tolmin
| KP
|}

Marta iz Betanije 

|-
| 
| Marta
| Koper
| Koper - Marijino vnebovzetje
| kp
|}

Martin iz Toursa 

|-
| 
| Martin
| Avče
| Kanal
| KP
|-
| 
| Martin
| Bič
| Veliki Gaber
| NM
|-
| 
| Martin
| Bled
| Bled
| LJ
|-
| 
| Martin
| Brje
| Branik
| KP
|-
| 
| Martin
| Bučka
| Bučka
| NM
|-
| 
| Martin
| Dob
| Dob
| LJ
|-
| 
| Martin
| Domanjševci
| Kančevci
| MS
|-
| 
| Martin
| Drožanje
| Sevnica
| CE
|-
| 
| Martin
| Dvorjane
| Sv. Martin pri Vurberku
| MB
|-
| 
| Martin
| Gaberje
| Planina
| KP
|-
| 
| Martin
| Gornji Rogatec
| Št. Jurij pri Grosupljem
| LJ
|-
| 
| Martin
| Grgar
| Grgar
| KP
|-
| 
| Martin
| Griže
| Senožeče
| KP
|-
| 
| Martin
| Groblje pri Prekopi
| Šentjernej
| NM
|-
| 
| Martin
| Hrenovice
| Hrenovice
| KP
|-
| 
| Martin
| Ig
| Ig
| LJ
|-
| 
| Martin
| Kal pri Krmelju
| Šentjanž
| NM
|-
| 
| Martin
| Kamnica
| Kamnica
| MB
|-
| 
| Martin 
| Kobilje 
| Kobilje 
| MS
|-
| 
| Martin
| Kostanjevica na Krasu
| Kostanjevica na Krasu
| KP
|-
| 
| Martin
| Kranj
| Kranj - Šmartin
| LJ
|-
| 
| Martin
| Labor
| Marezige
| KP
|-
| 
| Martin
| Laško
| Laško
| CE
|-
| 
| Martin
| Libeliče
| Libeliče
| MB
|-
| 
| Martin
| Ljubljana
| Ljubljana - Šmartno ob Savi
| LJ
|-
| 
| Martin 
| Ljubljana 
| Šmartno pod Šmarno goro 
| LJ
|-
| 
| Martin
| Loška vas
| Toplice
| NM
|-
| 
| Martin 
| Manče 
| zasebna cerkev
| KP
|-
| 
| Martin
| Martjanci
| Martjanci
| MS
|-
| 
| Martin
| Metlika
| Metlika
| NM
|-
| 
| Martin
| Moravče
| Moravče
| LJ
|-
| 
| Martin
| Moste
| Breznica
| LJ
|-
| 
| Martin
| Notranje Gorice
| Notranje Gorice
| LJ
|-
| 
| Martin
| Osek
| Osek
| KP
|-
| 
| Martin
| Podcerkev
| Stari trg pri Ložu
| LJ
|-
| 
| Martin
| Podpeč
| Dobrepolje - Videm
| LJ
|-
| 
| Martin
| Podsmreka
| Dobrova
| LJ
|-
| 
| Martin 
| Podzemelj 
| Podzemelj 
| NM
|-
| 
| Martin 
| Ponikva 
| Ponikva 
| CE
|-
| 
| Martin 
| Predmost 
| Poljane nad Škofjo Loko 
| LJ
|-
| 
| Martin 
| Prekopa 
| Vransko 
| CE
|-
| 
| Martin 
| Sabonje 
| Podgrad 
| KP
|-
| 
| Martin 
| Sečovlje 
| Sečovlje 
| KP
|-
| 
| Martin 
| Setnik 
| Polhov Gradec 
| LJ
|-
| 
| Martin 
| Sežana 
| Sežana 
| KP
|-
| 
| Martin 
| Slepšek 
| Mokronog 
| NM
|-
| 
| Martin 
| Slivje 
| Hrpelje - Kozina 
| KP
|-
| 
| Martin 
| Srednja vas v Bohinju 
| Srednja vas v Bohinju 
| LJ
|-
| 
| Martin 
| Sromlje 
| Sromlje 
| CE
|-
| 
| Martin 
| Šilentabor 
| Zagorje 
| KP
|-
| 
| Martin 
| Šmartno 
| Biljana 
| KP
|-
| 
| Martin 
| Šmartno 
| Cerklje na Gorenjskem 
| LJ
|-
| 
| Martin 
| Šmartno na Pohorju 
| Sv. Martin na Pohorju 
| MB
|-
| 
| Martin 
| Šmartno ob Dreti 
| Šmartno ob Dreti 
| CE
|-
| 
| Martin 
| Šmartno ob Paki 
| Šmartno ob Paki 
| CE
|-
| 
| Martin 
| Šmartno pri Litiji 
| Šmartno pri Litiji 
| LJ
|-
| 
| Martin 
| Šmartno pri Slovenj Gradcu 
| Šmartno pri Slovenj Gradcu 
| MB
|-
| 
| Martin 
| Šmartno v Rožni dolini 
| Šmartno v Rožni dolini 
| CE
|-
| 
| Martin 
| Šmartno v Tuhinju 
| Šmartno v Tuhinju 
| LJ
|-
| 
| Martin 
| Štatenberk 
| Trebelno 
| NM
|-
| 
| Martin 
| Teharje 
| Teharje 
| CE
|-
| 
| Martin 
| Trbovlje 
| Trbovlje - Sv. Martin 
| CE
|-
| 
| Martin 
| Trebeše 
| Sočerga 
| KP
|-
| 
| Martin 
| Trstenik 
| Trstenik 
| LJ
|-
| 
| Martin 
| Unec 
| Unec 
| LJ
|-
| 
| Martin 
| Valična vas 
| Zagradec 
| NM
|-
| 
| Martin 
| Velenje 
| Velenje - Sv. Martin 
| CE
|-
| 
| Martin 
| Velika vas pri Krškem 
| Leskovec pri Krškem 
| NM
|-
| 
| Martin 
| Velike Malence 
| Čatež ob Savi 
| NM
|-
| 
| Martin 
| Veliki Kamen 
| Koprivnica 
| CE
|-
| 
| Martin 
| Veliko Lipje 
| Hinje 
| NM
|-
| 
| Martin 
| Veliko Mlačevo 
| Žalna 
| LJ
|-
| 
| Martin 
| Vinica pri Šmarjeti 
| Šmarjeta 
| NM
|-
| 
| Martin 
| Vrhovo 
| Radeče 
| LJ
|-
| 
| Martin 
| Zalog 
| Prečna 
| NM
|-
| 
| Martin 
| Zazid 
| Predloka 
| KP
|-
| 
| Martin 
| Zgornja Draga 
| Višnja Gora 
| LJ
|-
| 
| Martin 
| Zgornja Hajdina 
| Hajdina 
| MB
|-
| 
| Martin 
| Zlakova 
| Zreče 
| MB
|-
| 
| Martin 
| Žapuže 
| Šturje 
| KP
|-
| 
| Martin 
| Žiri 
| Žiri 
| LJ
|}

Matej 

|-
| 
| Matej
| Hrastje
| Šenčur
| LJ
|-
| 
| Matej
| Kamenca nad Ložicami
| Deskle
| KP
|-
| 
| Matej
| Mali Vrh
| Mirna Peč
| NM
|-
| 
| Matej
| Spodnje Škofije
| Škofije
| KP
|-
| 
| Matej
| Šmatevž
| Gomilsko
| CE
|}

Matija 

|-
| 
| Matija
| Bučka
| Bučka
| NM
|-
| 
| Matija
| Drežniške Ravne
| Drežnica
| KP
|-
| 
| Matija
| Laze
| Toplice
| NM
|-
| 
| Matija
| Slap
| Vipava
| KP
|-
| 
| Matija
| Zajčji Vrh pri Stopičah
| Stopiče
| NM
|-
| 
| Matija
| Zalog pri Cerkljah
| Cerklje na Gorenjskem
| LJ
|}

Maver Poreški 

|-
| 
| Maver
| Izola
| Izola
| KP
|-
| 
| Maver
| Most na Soči
| Most na Soči
| KP
|-
| 
| Maver
| Rjavče
| Hrušica
| KP
|}

Mavricij 

|-
| 
| Mavricij
| Jurklošter
| Jurklošter
| CE
|-
| 
| Mavricij
| Šmarca
| Šmarca - Duplica
| LJ
|-
| 
| Mavricij
| Šmaver
| Dobrnič
| NM
|}

Mihael 

|-
| 
| Mihael
| Biljana
| Biljana
| KP
|-
| 
| Mihael
| Čatež
| Čatež - Zaplaz
| NM
|-
| 
| Mihael
| Črešnjevec
| Črešnjevec
| MB
|-
| 
| Mihael
| Črna vas
| Ljubljana - Barje
| LJ
|-
| 
| Mihael
| Damelj
| Vinica
| NM
|-
| 
| Mihael
| Dečja vas
| Trebnje
| NM
|-
| 
| Mihael
| Desinec
| Črnomelj
| NM
|-
| 
| Mihael
| Dol
| Sora
| LJ
|-
| 
| Mihael
| Dolenje Radulje
| Bučka
| NM
|-
| 
| Mihael
| Dolnji Zemon
| Ilirska Bistrica
| KP
|-
| 
| Mihael
| Dovje
| Dovje
| LJ
|-
| 
| Mihael
| Erzelj
| Goče
| KP
|-
| 
| Mihael
| Fara
| Bloke
| LJ
|-
| 
| Mihael
| Gorenje Polje
| Deskle
| KP
|-
| 
| Mihael
| Grosuplje
| Grosuplje
| LJ
|-
| 
| Mihael
| Grosuplje
| Grosuplje
| LJ
|-
| 
| Mihael
| Iška vas
| Ig
| LJ
|-
| 
| Mihael
| Jakovica
| Planina pri Rakeku
| LJ
|-
| 
| Mihael
| Kamnje
| Kamnje
| KP
|-
| 
| Mihael
| Kobjeglava
| Štanjel
| KP
|-
| 
| Mihael
| Kompolje
| Boštanj
| NM
|-
| 
| Mihael
| Kranj
| Kranj - Drulovka/Breg
| LJ
|-
| 
| Mihael
| Križate
| Peče
| LJ
|-
| 
| Mihael
| Krkavče
| Krkavče
| KP
|-
| 
| Mihael
| Krško
| Videm - Krško
| CE
|-
| 
| Mihael
| Kubed
| Sočerga
| KP
|-
| 
| Mihael
| Lipa
| Kostanjevica na Krasu
| KP
|-
| 
| Mihael
| Ljubinj
| Tolmin
| KP
|-
| 
| Mihael
| Ljubinj
| Tolmin
| KP
|-
| 
| Mihael
| Lokev
| Lokev
| KP
|-
| 
| Mihael
| Male Loče
| Hrušica
| KP
|-
| 
| Mihael
| Mali Gaber
| Veliki Gaber
| NM
|-
| 
| Mihael
| Mengeš
| Mengeš
| LJ
|-
| 
| Mihael
| Moše
| Smlednik
| LJ
|-
| 
| Mihael
| Novo mesto
| Novo mesto - Šmihel
| NM
|-
| 
| Mihael
| Olševek
| Šenčur
| LJ
|-
| 
| Mihael
| Papeži
| Osilnica
| NM
|-
| 
| Mihael
| Pečica
| Sladka Gora
| CE
|-
| 
| Mihael
| Pilštanj
| Pilštanj
| CE
|-
| 
| Mihael
| Pišece
| Pišece
| CE
|-
| 
| Mihael
| Polom
| Hinje
| NM
|-
| 
| Mihael
| Radlje ob Dravi
| Radlje ob Dravi
| MB
|-
| 
| Mihael
| Radmirje
| Radmirje
| CE
|-
| 
| Mihael
| Razvanje
| Hoče
| MB
|-
| 
| Mihael
| Rovte
| Rovte
| LJ
|-
| 
| Mihael
| Samotorica
| Horjul
| LJ
|-
| 
| Mihael
| Selo
| Batuje
| KP
|-
| 
| Mihael
| Semič
| Semič
| NM
|-
| 
| Mihael
| Skopo
| Dutovlje
| KP
|-
| 
| Mihael
| Šmihel
| Laško
| CE
|-
| 
| Mihael
| Šmihel
| Šempas
| KP
|-
| 
| Mihael
| Šmihel
| Šmihel
| KP
|-
| 
| Mihael
| Šmihel nad Mozirjem
| Šmihel nad Mozirjem
| CE
|-
| 
| Mihael
| Šmihel pri Žužemberku
| Šmihel pri Žužemberku
| NM
|-
| 
| Mihael
| Šmihel pod Nanosom
| Hrenovice
| KP
|-
| 
| Mihael
| Šoštanj
| Šoštanj
| CE
|-
| 
| Mihael
| Tinjan
| Škofije
| KP
|-
| 
| Mihael
| Velika Goba
| Dole pri Litiji
| NM
|-
| 
| Mihael
| Veržej
| Veržej
| MS
|-
| 
| Mihael
| Vransko
| Vransko
| CE
|-
| 
| Mihael
| Završje
| Dobovec
| LJ
|-
| 
| Mihael
| Zgornje Duplje
| Duplje
| LJ
|-
| 
| Mihael
| Žetale
| Žetale
| MB
|}

Modest Koroški 

|-
| 
| Modest
| Kranj
| Kranj - Zlato Polje
| LJ
|}

Mohor in Fortunat 

|-
| 
| Mohor in Fortunat
| Brestanica
| Brestanica
| CE
|-
| 
| Mohor in Fortunat
| Čadram
| Čadram - Oplotnica
| MB
|-
| 
| Mohor in Fortunat
| Črneča vas
| Kostanjevica na Krki
| NM
|-
| 
| Mohor in Fortunat
| Goriška vas pri Škocjanu
| Škocjan pri Novem Mestu
| NM
|-
| 
| Mohor in Fortunat
| Gornji Grad
| Gornji Grad
| CE
|-
| 
| Mohor in Fortunat
| Jelša
| Šmartno pri Litiji
| LJ
|-
| 
| Mohor in Fortunat
| Koreno nad Horjulom
| Horjul
| LJ
|-
| 
| Mohor in Fortunat
| Kozjak
| Sv. Florijan v Doliču
| MB
|-
| 
| Mohor in Fortunat
| Krška vas
| Cerklje ob Krki
| NM
|-
| 
| Mohor in Fortunat
| Kupčinji Vrh
| Žetale
| MB
|-
| 
| Mohor in Fortunat
| Male Rodne
| Rogaška Slatina
| CE
|-
| 
| Mohor in Fortunat
| Matena
| Ig
| LJ
|-
| 
| Mohor in Fortunat
| Moravče pri Gabrovki
| Sv. Križ - Gabrovka
| NM
|-
| 
| Mohor in Fortunat
| Osolnik
| Sora
| LJ
|-
| 
| Mohor in Fortunat
| Pečine
| Šentviška Gora
| KP
|-
| 
| Mohor in Fortunat
| Podgora
| Kotlje
| MB
|-
| 
| Mohor in Fortunat
| Podlipovica
| Izlake
| LJ
|-
| 
| Mohor in Fortunat
| Podraga
| Podnanos
| KP
|-
| 
| Mohor in Fortunat
| Podstran
| Moravče
| LJ
|-
| 
| Mohor in Fortunat
| Ravnica
| Grgar
| KP
|-
| 
| Mohor in Fortunat
| Renče
| Renče
| KP
|-
| 
| Mohor in Fortunat
| Rodica
| Jarše
| LJ
|-
| 
| Mohor in Fortunat
| Sela pri Šmarju
| Šmarje - Sap
| LJ
|-
| 
| Mohor in Fortunat
| Stopnik
| Vransko
| CE
|-
| 
| Mohor
| Šmohor
| Laško
| CE
|-
| 
| Mohor in Fortunat
| Šoštanj
| Šoštanj
| CE
|-
| 
| Mohor in Fortunat
| Turški Vrh
| Zavrč
| MB
|-
| 
| Mohor in Fortunat
| V Zideh
| Šentgotard
| LJ
|-
| 
| Mohor in Fortunat
| Zabrekve
| Selca
| LJ
|-
| 
| Mohor in Fortunat
| Zafara
| Žužemberk
| NM
|}

Seznami cerkva v Sloveniji